Agincourt je lahko:

 Agincourt (danes Azincourt), naselje v severni Franciji
 Bitka pri Agincourtu leta 1415, del Stoletne vojne med Francijo in Anglijo
 Agincourt, Ontario - naselje
 HMS Agincourt - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Agincourt - glasbena skupina